Voici la liste des planètes mineures numérotées de 69001 à 70000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

69001-69100

69101-69200

69201-69300

69301-69400

69401-69500

69501-69600

69601-69700

69701-69800

69801-69900

69901-70000 

69001-70000